UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes, также известный как UFC UFC Fight Night 222 — запланированный турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который должен состояться 22 апреля 2023 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

Подготовка турнира

Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе, в котором должны встретиться россиянин Сергей Павлович (#3 в рейтинге) и американец Кёртис Блейдс (#4 в рейтинге).

Анонсированные бои 

* Указано место Карол Росы и Нормы Думонт в рейтинге женского легчайшего веса. Бой проходит в женском полулёгком весе, где рейтинг отсутствует.

См. также 

 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания